Будище — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Будище — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Будище — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Будище — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Будище — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Будище — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Будище — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Будище — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.
 Будище — деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Будище — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Будище — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Будище — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.
 Будище — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Будище — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Будище — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Будище — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Будище — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Будище — село в Ковельском районе Волынской области.
 Будище — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Будище — село в Звенигородском районе Черкасской области.
 Будище — село в Лысянском районе Черкасской области.
 Будище — село в Черкасском районе Черкасской области.
 Будище — село в Городнянском районе Черниговской области.
 Будище — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Будище — село в Коропском районе Черниговской области.
 Будище — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Будище — село в Куликовском районе Черниговской области.
 Будище — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Будище — село в Черниговском районе Черниговской области.
Будище — до 1965 года название села Трудовое в Пулинском районе Житомирской области.

См. также 
 Будище-Столбунское